

Anno 
 109 o 109 a.C.

Codici 
 109  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Algiers-Kouba, in Algeria

Matematica 
 109 – numero

Altro 
 109 (settimanale), periodico siciliano edito a Messina
 109, centro commerciale di Tokyo